

Cinema
Blondie – film del 1938 diretto da Frank R. Strayer
Blondie – film del 2012 diretto da Jesper Ganslandt
Blondie e Dagoberto (Blondie) – serie cinematografica basata sull'omonima coppia comica del fumetto

Musica
Blondie – gruppo musicale statunitense
Blondie – album dei Blondie

Televisione
Blondie – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1957
Blondie – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1968 al 1969

Altro
Blondie e Dagoberto (Blondie) – striscia a fumetti statunitense